Менуа:
 Менуа (Минуа) — один из царей древнего государства Урарту, период правления которого оно становится самым могущественным государством Передней Азии.
 Менуа — один из 8 департаментов Западного региона Камеруна, находится в его западной части.